Gonschorek ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Gonschorek (* 1944), deutscher Radrennfahrer
 Gernot Gonschorek (* 1943), deutscher Pädagoge